Общение:
 Общение — обмен информацией при помощи языка или жестов.
 «Общение» — фантастический фильм 1989 года.